Митрополи́т Ирине́й (в миру Михаи́л Галана́кис, ; 10 ноября 1911, Крит — 30 апреля 2013, Крит) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Кисамский и Селинский (1981—2005).

Биография 
Окончил духовное училище в Ханье. В 1937 году окончил Богословский факультет Афинского университета. Стажировался в университетах Лилля и Парижа.

Вернулся преподавать богословие в духовное училище в Ханье.

В 1943 году был арестован оккупационными немецкими властями за «агитацию и пропаганду» сопротивления фашизму. Усилиями религиозных и благотворительных организаций Ханьи, где Михаил вёл большую работу, освобожден из тюрьмы.

В 1946 году принял постриг с именем Ириней, был рукоположён в сан диакона и священника.

22 декабря 1957 года был рукоположён во епископа Кисамского и Селинского. Хиротонию возглавил Патриарх Константинопольский Афинагор.

25 сентября 1962 года, в связи с повышением ряда епископских кафедр Критской церкви до ранга митрополий, возведен в сан митрополита.

16 декабря 1971 года избран митрополитом Германским. Вёл активную работу по поддержке греческих иммигрантов, создавал новые приходы.

В сентябре 1980 года ушёл на покой.

26 января 1981 года повторно избран митрополитом Кисамским и Селинским, а 24 августа 2005 года ушёл на покой по состоянию здоровья.

Скончался утром 30 апреля 2013 года на 102 году жизни, будучи старейшим архиереем Константинопольского патриархата. Панихида была совершена патриархом Варфоломеем по окончании Божественной Литургии в храме Святого Георгия в селении Зейтинли-кёю на Имвросе. На заупокойном богослужении присутствовали митрополит Имврский и Тенедосский Кирилл, митрополит Кидонийский Афинагор, великий архидиакон Максим, священнослужители и верующие.

Примечания

Книги 
 Ο Διδάσκαλος της Θρησκείας. Αθήναι, 1949
 Ο Ποιητής των ωραίων ψυχών. Αθήναι, 1950, 1964
 Πορείες κι αλήθειες για τον αγαπημένο μου Χριστό. Αθήναι, 1954
 Αθάνατα λόγια. Χανιά, 1954
 Μια ιδιαίτερη αποστολή. Στην χριστιανή γυναίκα της εποχής μας. Χανιά, 1956
 Θρησκεία και Ζωή. Χανιά, 1957
 Γυναικείαι προσωπικότητες της Βίβλου. Χανιά, 1958
 Προς ένα χριστιανικό γάμο. Χανιά, 1960
 Η πολιτική ευθύνη του Χριστιανού. Καστέλλι, 1963
 Από το Μοναστήρι της Χρυσοσκαλίτισσας. Το μήνυμα της Παναγίας στο σύγχρονο κόσμο. Καστέλλι, 1964
 Το προσκύνημα του Γκιώνα. Καστέλλι, 1966
 Το νόημα της ζωής. Καστέλλι, 1966
 Ο Χριστός σημάδεψε τη Κρήτη. Αθήναι, 1969
 Εκκλησία και σύγχρονος κόσμος. Αθήναι, 1971
 Η αποστολή της Ελληνικής Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο. Βόννη, (Γερμανία), 1973
 Στρατευομένη Εκκλησία. Βόννη, 1975
 Από εδώ πέρασαν οι Έλληνες. Βόννη, 1978
 Συνεργασία και Αλληλεγγύη απόδημου και ντόπιου Ελληνισμού. Βόννη, 1979
 Επανάσταση των συνειδήσεων. Αθήναι, 1984
 Ομιλία στα αποκαλυπτήρια μνημείου του εθνομάρτυρα επισκόπου Κισάμου & Σελίνου Μελχισεδέκ Δεσποτάκη (1821). Κίσαμος, 1984
 Η χειραφέτηση της γυναίκας στην Ελληνορθόδοξη παράδοση. Χανιά, 1986
 Μαρτυρία Ειρήνης. Καστέλλι, 1987
 Μηνύματα ευθύνης και αφύπνισης. Χανιά, 1988
 Το Τάξιμό μου. Χανιά, 1990
 Από τις Εορτές της Εκκλησίας μας. Χανιά 1999

Ссылки 

 Εκοιμήθη ο υπεραιωνόβιος Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης — See more at: https://web.archive.org/web/20140105181737/http://www.amen.gr/article13585#sthash.I7WYLipH.dpuf
 Скончался старейший иерарх Константинопольского Патриархата  // Греческий православный паломнический центр «Солунь»

Столетние долгожители Греции
Выпускники богословского института Афинского университета
Митрополиты Константинопольской православной церкви